Педченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Педченко, Григорий Николаевич (род. 1955) — украинский военачальник, генерал-полковник.
 Педченко Мария Дмитриевна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.